Чемпіонат Швейцарії з хокею 1954 — 43-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). Чемпіоном став ЕХК «Ароза», НЛА покинув ХК «Лозанна».

Підсумкова таблиця

Перехідний матч 
ХК «Лозанна» — «Санкт-Моріц» 4:9

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія